Лариса Львовна Мучник () — украинская шахматистка и тренер, международный мастер (1983) среди женщин.

Биография 
Участница ряда чемпионатов СССР; лучшие результаты: 1983 — 2—3-е, 1984 — 3—5-е, 1985 — 6—7-е места. Участница зонального турнира ФИДЕ в Чернигове (1985). Лучший результат в международных соревнованиях: Дечин (1982) — 2—3-е места. Чемпионка Украины 1980 и 1983 годов. Жила в Николаеве.

Муж (с 1980) — тренер по шахматам Аркадий Романович Шмирин.

Книги 
 Этюды. Издательство: Москва. «Физкультура и спорт», 2002 г., 320 стр. (в соавторстве с Р. А. Хаецким)

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины